Ибиасусе () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 13 506 человек на 2006 год. Занимает площадь 382,472 км². Плотность населения — 35,3 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 24.156.717,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.830,75 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,659 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия